Stati Uniti d'America
 Kinderhook – villaggio della Contea di Pike, Illinois
 Kinderhook – township della Contea di Branch, Michigan
 Kinderhook – città della Contea di Columbia, New York
 Kinderhook – villaggio all'interno dell'omonima città della Contea di Columbia, nello stato di New York